Poshteh-ye Sari kan syfta på följande platser:

Iran 

 Poshteh-ye Sārī, ort, Lorestan, 
 Poshteh-ye Sarī, kulle, Khorasan, 

Robotskapade Iranförgreningar